Большой Сен-Бернар — многозначный термин:

 Большой Сен-Бернар — перевал в Альпах
 Большой Сен-Бернар — автомобильный тоннель, дополняющий дорогу через перевал Большой Сен-Бернар
 «Большой Сен-Бернар» — новелла швейцарского писателя Родольфа Тёпфера из цикла «Женевских новелл»